El término Tiempo Argentino puede referirse a:

 El diario editado entre 1982 y 1986 Tiempo Argentino.
 El diario relanzado en 2010 Tiempo Argentino.